«Эмануэль и правда о рыбах» () —  американский независимый фильм 2013 года, снятый режиссёром Франческой Грегорини. Премьера состоялась 18 января 2013 года на кинофестивале «Сандэнс».

Сюжет 
Эмануэль — красивая девушка-подросток, на чью психику наложила нестираемый отпечаток смерть матери при родах. Долгое время она жила вдвоём с отцом, который год назад женился. Жизнь с  мачехой даётся девушке непросто, несмотря на всю благостность поведения той. Новая знакомая в лице новоприбывшей соседки Линды кажется Эмануэль шансом на изменение своей жизни. Но мир Линды оказывается не менее хрупким и болезненным.

В ролях 
 Кая Скоделарио — Эмануэль
 Джессика Бил — Линда
 Альфред Молина — Деннис,  отец Эмануэль
 Фрэнсис О'Коннор — Дженис
 Анейрин Барнард — Клод
 Джимми Симпсон — Артур
 Сэм Джагер — Томас
Спенсер Гаррет — офицер Тед

Производство 
Первоначально на главную женскую роль претендовала Руни Мара, ранее уже снимавшаяся у Грегорини, но позднее на неё была утверждена Скоделарио. Мара же осталась на проекте в качестве одного из продюсеров.

Примечания

Ссылки 
 
 The Truth About Emanuel at Swikat 

Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Фильмы  США 2013 года